Carvalhense – abitanti di Carvalhos
Carvalhense – abitanti di Carvalhópolis